Thurner steht für:
 Thurner (St. Märgen), Ortsteil der Gemeinde St. Märgen im Schwarzwald
 Thurner RS, deutscher Sportwagen (1969–1974)

Thurner ist der Familienname folgender Personen:
 Erika Thurner (* 1952), österreichische Historikerin

 Gerald Thurner (1930–2022), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Helene Thurner (* 1938), österreichische Rennrodlerin
 Jan-Kristian Thurner (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Jennifer Thurner (* 1993), österreichische Handballspielerin
 Josef Thurner (* 1927), österreichischer Mediziner
 Leopold Thurner (1888–1980), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Martin Thurner (Politiker) (1844–1922), österreichischer Politiker (CS)
 Martin Thurner (* 1970), deutscher Philosoph und Theologe
 Michael Marcus Thurner (* 1963), österreichischer Science-Fiction-Autor
 Paul W. Thurner (* 1963), deutscher Politikwissenschaftler
 Peter Thurner (1941–2005), österreichischer Architekt
 Stefan Thurner (* 1969), österreichischer Physiker und Komplexitätsforscher
 Veronika Thurner, deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Rudolf Thurner, Karosseriebau & Sportwagen, deutscher Hersteller von Automobilen
 Thurnheer
 Thurnher
 Thurnherr
 Turner